Den Namen Abee oder Abée tragen:

Orte:
 Abée (Belgien), Ortsteil von Tinlot, Provinz Lüttich, Belgien
 Abee (Kanada), Siedlung in der Provinz Alberta, Kanada

Personen:
 Conrad Abée (1806–1873), deutscher Politiker (kurhessischer Justizminister)

Meteoriten:
 Abee (Meteorit)

Gewässer:
 Abee Creek, Fluss in North Carolina, USA
 Abee Lake, See im Carroll County, Georgia, USA

Abee ist auch eine landschaftliche Bezeichnung für Toilette

Siehe auch:

 Abbé
 L’Abée-Lund